San José de la Cruz kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José de la Cruz, Guanajuato, ort, San Miguel de Allende, 
 San José de la Cruz, San Luis Potosí, ort, Tampamolón Corona, 
 San José de la Cruz, Durango, ort, Otáez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar